Deze lijst bevat de voetballers van Roda JC Kerkrade op volgorde van het aantal wedstrijden dat ze in de Nederlandse competitie (inclusief de play offs) in het eerste elftal van Roda JC Kerkrade hebben gespeeld. De laatste meegetelde wedstrijd is FC Utrecht - Roda JC, gespeeld op 16 mei 2010, als laatste finalewedstrijd van de Play offs 2010.

Externe link 
Website Roda JC spelers

Roda JC Kerkrade